Armknecht ist Familienname von
 Karl Heinz Armknecht (1906–1973), deutscher Arzt und Genealoge 
 Martin Armknecht (* 1962), Schauspieler
 Otto Armknecht (1853–1908), evangelischer Geistlicher